Новиков, Фёдор:
 Новиков, Фёдор Афанасьевич (1935—2002) — партийный и государственный деятель; 1-й секретарь Мангистауского обкома КП Казахстана.
 Новиков, Фёдор Васильевич (1893—1970) — советский генерал-майор инженерных войск.
 Новиков, Фёдор Макарович (1925—2001) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Новиков, Фёдор Сергеевич (1927—2008) — советский футболист, тренер.